Dictyoptera — род краснокрылов из подсемейства Dictyopterinae или, по устаревшей классификации, Erotinae.

Описание 
Лоб слабо выступает перед глазами, без продольной бороздки. Переднеспинка вся красная.

Примечания 

Краснокрылы
Роды жесткокрылых